

Geografia 
 Trouville – comune francese nella regione della Normandia
 Trouville-la-Haule – comune francese nella regione della Normandia
 Trouville-sur-Mer – comune francese nella regione della Normandia

Altro 
 La spiaggia a Trouville – dipinto del 1870 di Claude Monet